Монотипия (искусство) — разновидность графического искусства и техники печатной графики. 
 Монотипия (биологическая систематика) — понятие биологической систематики.